Sadebeck può riferirsi a:
 Alexander Sadebeck (1843-1879) – geologo e mineralogista tedesco
 Richard Sadebeck (1839-1905) – botanico tedesco